Sparami – singolo dei Litfiba del 1998
 Sparami – singolo di Baby K del 2012
 Sparami – singolo di Cmqmartina del 2020